Alan Taylor (1950) kanadai röplabdázó, olimpikon
 Alan Taylor (1953) angol labdarúgó (West Ham United)
 Alan Taylor (1959) amerikai televíziós- és filmrendező
 Alan Taylor (?) brit autóversenyző